

Patronyme

 Thomas Arthur de Lally-Tollendal (1702-1766), général français, gouverneur général des établissements français de l'Inde ;
 Gérard de Lally-Tollendal (1751-1830), son fils, personnalité politique française.

Toponyme

 Rue Lally-Tollendal, voie française du  arrondissement de Paris.
 Rue Lally-Tollendal, à Pondichéry.